

Persone 

 Daniel Armand-Delille (1906-1957) – bobbista francese
 Françoise Delille (1917-1990) – attrice francese
 Jacques Delille (1738-1813) – poeta e traduttore francese
 Jean-Baptiste Delille (1912-1993) – ciclista su strada francese
 Louis Étienne Delille (1825-1880) – politico francese
 Louis-Étienne-Delille Reboul (1827-1877) – missionario canadese
 Marie-Laurence Delille (...) – cantante e attrice francese